Tompkinsville – sobborgo di New York nell'isola di Staten Island
 Tompkinsville – città del Kentucky nella Contea di Monroe